A Rede de Economia Global e Desenvolvimento Sustentável (Rede de Economia Global / Global Economics Network — REGGEN), fundada em 1997, é, simultaneamente, uma rede internacional de instituições e pesquisadores em economia mundial, globalização, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável e um programa de cátedra da Universidade das Nações Unidas e UNESCO.

O REGGEN atua na pesquisa, no ensino (formação de pesquisadores e docentes) e organizando seminários e publicações (imprensas e em mídia eletrônica).

O diretor geral da rede e coordenador do programa é o economista e professor brasileiro Theotonio dos Santos. A sede e a secretaria do REGGEN fica no Brasil.

Ver também 
 Teoria da dependência
 Teoria do sistema-mundo
 Desenvolvimento econômico

Ligações externas 
 Portal do REGGEN

Desenvolvimento econômico
Desenvolvimento sustentável
Instituições de pesquisa